Yours Truly, Angry Mob — другий студійний альбом британського рок-гурту Kaiser Chiefs. Вийщов 26 лютого 2007 року.

Композиції 
 Ruby - 3:25
 The Angry Mob - 4:48
 Heat Dies Down - 3:57
 Highroyds - 3:19
 Love's Not a Competition (But I'm Winning) - 3:17
 Thank You Very Much - 2:37
 I Can Do It Without You - 3:24
 My Kind of Guy - 4:06
 Everything Is Average Nowadays - 2:44
 Boxing Champ - 1:31
 Learnt My Lesson Well - 3:54
 Try Your Best - 3:42
 Retirement - 3:53

Позиція в чартах

Учасники запису 
 Рікі Вілсон — вокал
 Ендрю 'Вайті' Вайт — гітара
 Віджей Містрі — барабани
 Саймон Рікс — бас-гітара
 Нік 'Пінат' Бейнс — клавіші

Джерела 
 Yours Truly, Angry Mob  allmusic
 Yours Truly, Angry Mob  last.fm

Альбоми Kaiser Chiefs
Музичні альбоми 2007
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми